Fruchaud ist der Familienname folgender Personen:

 Félix-Pierre Fruchaud (Felix Pierre Fruchaud), Bischof von Tours und Limoges
 Lucien Fruchaud (* 1934), Altbischof von Saint-Brieuc-Tréguier